Jan Rezek	 (Teplice, 5 de maio de 1982) é um futebolista checo que atua como atacante. Atualmente joga pelo Příbram.

Carreira 
Jan Rezek começou sua carreira no FK Teplice em 2002.

Ligações externas 
Perfil em Soccerbase 

Futebolistas da Chéquia
Jogadores da Seleção Tcheca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2012
Naturais de Teplice